Austin Motor Company – brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
  – nazwa kilku amerykańskich okrętów
 Austin – typ amerykańskich okrętów desantowych
 Austin – marka papierosów

Miejscowości w USA:
 Austin – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Austin – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Scott
 Austin – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Austin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
 Austin – miejscowość w stanie Nevada, w hrabstwie Lander 
 Austin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Travis

Gminy w USA:
 Austin (ang. Austin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Austin (ang. Austin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Austin (ang. Austin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Austin (ang. Austin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Austin (ang. Austin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Austin (ang. Austin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Austin (ang. Austin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Austin (ang. Austin County) – w stanie Teksas

Osoby:
 Albert Gordon Austin (1918–1990) – australijski pisarz
 Alfred Austin (1835–1913) – angielski poeta
 Charles Austin – amerykański lekkoatleta (skok wzwyż)
 Edwin Austin Abbey (1852–1911) – amerykański malarz
 Bunny Austin (1906–2000) – brytyjski tenisista
 Frederic Austin (1872–1952) – angielski śpiewak i kompozytor
 John Austin (1790–1859) – angielski prawnik
 John Langshaw Austin (1911–1960) – brytyjski filozof i językoznawca
 Ray Austin (1970) – amerykański bokser
 Stephen Fuller Austin (1793–1836) – teksański polityk
 Steve Austin (ur. 1964) – amerykański wrestler
 Tracy Austin (ur. 1962) – amerykańska tenisistka